Deux initiatives populaires fédérales suisses portent le titre « pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre » :

 La première Initiative populaire « pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre » (1997), rejetée par le peuple en 1997
 La seconde Initiative populaire « pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre » (2009), rejetée par le peuple en 2009

Voir aussi 
La liste des initiatives populaires en Suisse